Jowers steht für:

 Jowers (Louisiana), ein Ort im Grant Parish im US-Bundesstaat Louisiana

Jowers ist der Familienname folgender Personen:

 Ron Jowers (* 1931), britischer Radrennfahrer